Kępka oder Kepka ist der Familienname folgender Personen:

 J. P. Kepka (* 1984), US-amerikanischer Shorttracker
 Jaroslav Kepka (1935–2019), tschechischer Schauspieler
 Magdalena Kępka (* 1989), polnische Biathletin
 Ondřej Kepka (* 1969), tschechischer Filmschauspieler, Drehbuchautor, Fernsehmoderator, Fotograf und Filmregisseur

 Tadeusz Kępka (1932–2018), polnischer Leichtathletiktrainer

Kępka bezeichnet:
 Kępka (Siedlung), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen